Charles Millot (1717-1769), ecclésiastique et encyclopédiste lorrain ;
 Charles Millot dit « Gervèse » (1880-1959) marin, illustrateur et peintre français ;
 Charles Millot (1921-2003) acteur français d'origine yougoslave.